Путепровод Москворечье — автомобильно-пешеходный путепровод в Москве на Каширском шоссе. Проходит над железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги. Пролётные строения выполнены из сталежелезобетонных конструкций. 

Название получил по находящейся поблизости железнодорожной платформе Москворечье.

История 
Путепровод был сооружён в 1974 году (инженер Э. Г. Елисаветский и архитектор К. П. Савельев).

Примечания

Литература 
 

Путепроводы Москвы